Christian Presciutti – pallanuotista italiano
 Daniel Presciutti – pallanuotista italiano
 Nicholas Presciutti – pallanuotista italiano